Garching může být:

 Garching an der Alz – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Garching bei München – město v německé spolkové zemi Bavorsko